

Топоніми 
  — населений пункт в Англії (графство Сомерсет).

Персоналії 
 Роберт Ельворті — англійський бізнесмен, меценат.
  — новозеландський бізнесмен.

Інше 
 Ельворті — діюче підприємство у галузі сільськогосподарського машинобудування в місті Кропивницький.
 Р. і Т. Ельворті — колишнє підприємство; одне з найбільших у 1908—17 рр. у галузі виробництва агрономічної техніки в усій Наддніпрянській Україні.